Enoplometopus är ett släkte av kräftdjur. Enoplometopus ingår i familjen Enoplometopidae. 

Enoplometopus är enda släktet i familjen Enoplometopidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Enoplometopus